Talk That Talk (album)
 Talk That Talk (single)